Bernard II. Sasko-Meiningenský (Bernard Erich Freund; 17. prosince 1800, Meiningen – 3. prosince 1882, Meiningen) byl sasko-meiningenský vévoda.

Původ a rodina 
Bernard se narodil jako jediný syn sasko-meiningenského vévody Jiřího I. a jeho manželky Luisy Eleonory z Hohenlohe-Langenburgu. Měl dvě starší sestry, britskou královnu Adelheid a sasko-výmarsko-eisenašskou princeznu Idu.

Bernard se stal nástupcem svého otce, když mu byly tři roky (1803); kvůli tomu jeho matka vévodkyně vdova Luisa Eleonora sloužila jako regentka ve jménu svého syna až do jeho plnoletosti v roce 1821.

Manželství 
23. března 1825 se v Kasselu čtyřiadvacetiletý vévoda oženil s o čtyři roky mladší princeznou Marií Frederikou Hesensko-Kasselskou. Manželé spolu měli dvě děti:

 Jiří II. Sasko-Meiningenský (2. dubna 1826 – 25. června 1914), sasko-meiningenský vévoda,
 ⚭ 1850 Šarlota Pruská (21. června 1831 – 30. března 1855)
 ⚭ 1858 Feodora z Hohenlohe-Langenburgu (7. července 1839 – 10. února 1872)
 ⚭ 1873 Ellen Franzová (30. května 1839 – 24. března 1923), morganatické manželství
 Augusta Sasko-Meiningenská (6. srpna 1843 – 11. listopadu 1919), ⚭ 1862 Mořic Sasko-Altenburský (24. října 1829 – 13. května 1907)

12. listopadu 1826, po přerozdělení všech rodinných území po smrti posledního sasko-gothajsko-altenburského vévody, Bernard II. obdržel Hildburghausen a Saalfeld.

Bernhard, velmi laskavý rodinný muž a hrdý na svůj rod, byl pozorný manžel a otec, pokud ho rodina poslouchala. V prusko-rakouské válce se rozhodl postavit na stranu Habsburků. Když Habsburkové válku prohráli, zaplatil za to Bernard svým vévodstvím. 20. září 1866 se musel vzdát všech svých území ve prospěch svého syna Jiřího. Zbytek života strávil jako soukromý občan.

Zemřel 3. prosince 1882 ve věku 81 let v rodném Meiningenu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 17. prosince
Narození v roce 1800
Narození v Meiningenu
Úmrtí 3. prosince
Úmrtí v roce 1882
Úmrtí v Meiningenu
Panovníci, kteří abdikovali
Wettinové
Rytíři Podvazkového řádu
Sasko-meiningenští vévodové
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána